La Coupe de Bosnie-Herzégovine de football a été créée en 1997.

Histoire

Palmarès

Notes et références

Lien externe 
  Bosnia-Hercegovina - Cup Histories sur rsssf.com

Compétition de football en Bosnie-Herzégovine
Bosnie